El Capitan steht für:

 Captain Morgan, puerto-ricanische Rum-Marke (umgangssprachlich)
 El Capitan (Ort, Arizona), Ort in den Vereinigten Staaten
 El Capitan (Berg, Arizona), Berg im Navajo Volcanic Field
 El Capitan (Kalifornien), Berg im Yosemite-Nationalpark
 El Capitan (Schiff, 1917), Frachtschiff
 El Capitan (Texas), Berg im Guadalupe-Mountains-Nationalpark
 El Capitan (Operette), eine Operette von John Philip Sousa
 El Capitan (Zug), ein Zug der Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad
 Name des Betriebssystems OS X El Capitan von Apple

Siehe auch:
 Capitan
 Capitán